Laurits Regner Tuxen kan syfta på:

 Laurits Regner Tuxen (1810—1875), dansk präst och författare 
 Laurits Regner Tuxen (1853—1927), dansk konstnär